HMS Tracker () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Tracker (D24) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «BAVG-6» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Tracker».
 HMS Tracker (LST) — великий десантний корабель, збудований наприкінці Другої світової війни. У 1952 році переобладнаний на плавучий госпіталь для участі у перших британських випробуваннях ядерної зброї.
 HMS Tracker (P274) — патрульний катер типу «Archer». Збудований у 1998 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.

Кораблі ВМС Великої Британії